Tariq Mahmood est un nom pouvant désigner:

, britannique capturé au Pakistan
, avocat et juge pakistanais
, homme politique pakistanais
, expert en dentisterie britannique

Voir aussi
 (1938-1989), officier de l'armée pakistanaise

Mahmood, Tariq